Alles für die Firma – cortometraggio del 1921 diretto da Leo Peukert
Alles für die Firma – film del 1935 diretto da Rudolf Meinert
Alles für die Firma – film del 1950 diretto da Ferdinand Dörfler